Леонт ( — «лев») (в другой транскрипции Леон, также Леой):
 имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии:
 Леонт (из Афин).
 Леонт (из Агнунта).
 Леонт (из Амбракии).
 Леонт (сын Эврикрата).
 Леонт (сын Ликаона).
Исторические персонажи:
 Леонт.
 Леонт (дадух). Павсаний I 37, 1.
 Леонт (математик)
 Леонт Саламинский — афинский государственный деятель V века 
Топонимы:
 Леонт (Эль-Литани) — река в долине Бекаа в Ливане.

Имена греческого происхождения